Magnac peut faire référence à :

Patronyme 
 Gérard Magnac (1946-1981), un joueur de rugby à XV français ;
 Aymeric de Magnac, cardinal français du 
 Magnac, famille nommée dans l'armorial général de Jean-Baptiste Rietstap, dont Ithier de Magnac (1147, salles des croisades à Versailles - blason dans la cinquième salle)

Toponyme 
Magnac ( en occitan) est un toponyme d'origine gallo-romane qui correspond à plusieurs localités et lieux-dits. La terminaison en -ac (issu d'un suffixe latinisé en -acum) indique probablement la domus ou villa où habitait un certain Magnus. 

 Magnac, une ancienne commune française du Cantal, intégrée en 1831 à Fridefont.
 Magnac, une ancienne commune de Lot-et-Garonne qui se trouve aujourd'hui sur la commune de Penne-d'Agenais. Elle possède une église romane du , dédiée à Saint-Saturnin évêque de Toulouse. Elle était au haut Moyen Âge une paroisse importante, succédant en cela à une villa gallo-romaine.
 Magnac-Bourg, une commune française de la Haute-Vienne.
 Magnac-Lavalette-Villars, une commune française de la Charente.
 Magnac-sur-Touvre, une commune française de la Charente.
 Magnac-Laval, une commune française de la Haute-Vienne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Ancienne commune en Lot-et-Garonne